McKayla Maroney
Kelli Maroney
Laurence Maroney